16-й чемпионат Узбекистана по футболу 2007 года среди клубов Первой лиги. Проводился в 2 круга (с участием 20 клубов) с 27 марта по 6 ноября 2007 года.

Участники 

 «Касансай-Заковат» по ходу турнира сменил название на ФК «Касансай».
 «Миёнкол» (Каттакурган) сменил название на ФК «Каттакурган-Динамо».
 НОЗК (Нукус) сменил название на «Джайхун» (Нукус).

Итоговая таблица 

 ФК «Ромитан» снялся с турнира после 1-го круга.
 ФК «Касансай» снялся с турнира после 25 туров.
 АГМК (Алмалык) был включён в Высшую лигу после того, как отказался от участия «Трактор» (Ташкент).

Бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2007
 Вторая лига Узбекистана 2007
 Кубок Узбекистана 2007

Ссылки 
 Uzbekistan 2007 

2007
Спорт в Узбекистане в 2007 году